Hickory Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hickory Hills (Lauderdale County, Alabama)
 Hickory Hills (Morgan County, Alabama)
 Hickory Hills (Georgia)
 Hickory Hills (Cook County, Illinois)
 Hickory Hills (Henry County, Illinois)
 Hickory Hills (Anne Arundel County, Maryland)
 Hickory Hills (Calvert County, Maryland)
 Hickory Hills (Harford County, Maryland)
 Hickory Hills (Mississippi)
 Hickory Hills (North Carolina)
 Hickory Hills (Athens County, Ohio)
 Hickory Hills (Williams County, Ohio)
 Hickory Hills (Pennsylvania)
 Hickory Hills (Bradley County, Tennessee)
 Hickory Hills (Greene County, Tennessee)
 Hickory Hills (Hamilton County, Tennessee)
 Hickory Hills (Knox County, Tennessee)
 Hickory Hills (Rutherford County, Tennessee)
 Hickory Hills (Williamson County, Tennessee)
 Hickory Hills (West Virginia)
 Hickory Hills (Wisconsin)

Siehe auch:
 Hickory Hill